Arnauld de la Perière bzw. Arnauld de la Perrière ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Arnauld de la Perière (1875–1914), deutsche Schauspielerin
 Andreas von Arnauld de la Perrière (* 1970), deutscher Jurist und Hochschullehrer, siehe Andreas von Arnauld
 August Ferdinand von Arnauld de la Perière (1786–1863), preußischer Generalmajor
 Friedrich von Arnauld de la Perière (1888–1969), deutscher Marineflieger und Generalleutnant
 Johann Gabriel Arnauld de la Perière (1731–1810), preußischer Generalmajor, Vater
 Lothar von Arnauld de la Perière (1886–1941), deutscher Marineoffizier
 Raoul Arnauld de la Perière (1874–1908), deutscher Schauspieler, Bruder der Alice